Авеллино:

 Авеллино — город в Италии.
 Авеллино — провинция в Италии, в регионе Кампания.
 «Авеллино» — итальянский футбольный клуб из города Авеллино.
 Авеллино, Андреа (1521—1608) — итальянский священник-театинец, святой католической церкви.
 Авеллино, Франческо Мария (1788—1850) — итальянский археолог.